Bartın İli is een Turks district in de provincie Bartın en telt 182.131 inwoners (2007). Het district heeft een oppervlakte van 2080,4 km². Hoofdplaats is Bartın İli.

De bevolkingsontwikkeling van het district is weergegeven in onderstaande tabel.

District van Turkije